Иван Юшков: Юшков, Иван Викторович (род. 1981) — российский толкатель ядра.
 Юшков, Иван Иванович (17??—1786) — генерал-поручик, московский губернатор.